Lousame är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Lousame ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lousame är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Lousame. Runt Lousame är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Rianxo,  km söder om Lousame. Omgivningarna runt Lousame är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien